Alayaz (aserbaidschanischer Ortsname) steht für
 Jeghegis, Dorf in der armenischen Provinz Wajoz Dsor
 Aragaz, Berg in Armenien
 Yanıq Ələz, auch Yanıq Alayaz, Dorf im aserbaidschanischen Rayon Siyəzən 
 Yuxarı Ələz, auch Yuxarı Alayaz, Dorf im aserbaidschanischen Rayon Siyəzən 

Siehe auch
 Alagyaz, Dorf in der armenischen Provinz Aragazotn